Алекса́ндр Во́ронов:
 Воронов, Александр (в монашестве Алексий; ум. 1919) — епископ Русской православной церкви, епископ Волчанский, викарий Харьковской епархии.
 Воронов, Александр Александрович (1861—1938) — профессор электротехники и директор Технологического института (с 1904 г.).
 Воронов, Александр Владимирович (1912—1986) — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 Воронов, Александр Владимирович (Поляков; род. 1971) — российский актёр кино и дубляжа.
 Воронов, Александр Дмитриевич (1838—1883) — российский историк.
 Воронов, Александр Егорович (род. 1965) — российский музыкант, сооснователь и бессменный ударник группы Tequilajazzz.
 Воронов, Александр Петрович (1894—1917) — участник Октябрьской революции.
 Воронов, Александр Фёдорович (род. 1961) — юрист, профессор МГУ.